Grégory Villemin
C'est arrivé près de chez vous#Affaire Grégory